Mike Sullivan kan syfta på:

Mike Sullivan (ishockeyspelare), född 1968
Mike Sullivan (politiker), född 1939
Mike Sullivan (golfare)